La Serie C 1935-1936 è stata la 1ª edizione della terza serie della Divisione Nazionale, disputata tra il 22 settembre 1935 e il 10 maggio 1936 e conclusa con la promozione della , della , dello  e del .

Stagione
La competizione nacque dalla scrematura della società partecipanti alla precedente edizione della vecchia Prima Divisione, e come il previgente torneo, fu gestita dal Direttorio Divisioni Superiori che dal novembre 1933 aveva sede a Roma. Vi presero parte 64 squadre suddivise in quattro gironi, tre al Nord ed uno al Sud, e nei fatti fu la riproposizione della terza serie ideata nel 1929 ma poi annacquata dai generosi ripescaggi concessi dai compiacenti dirigenti federali.

Al campionato partecipavano diverse società che avevano conosciuto in passato la massima serie. La presenza più rimarcabile fu quella del  già vincitore dello scudetto, che qui concluse però mestamente la sua parabola venendo retrocesso nelle divisioni regionali. Tutti e quattro i gironi furono vinti da neoretrocesse dalla B, il , la , lo  e la , che ritornavano così prontamente nella serie cadetta. Numerose retrocessioni sul campo furono poi annullate per un allargamento del torneo che la Federazione decise a poche settimane dalla nuova stagione.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Libertas Rimini ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.
Il Grion Pola, la Libertas Rimini e il Forlimpopoli sono stati poi riammessi in Serie C 1936-1937.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Legnano è retrocesso dopo aver perso lo spareggio salvezza contro l'ex aequo Fanfulla.
Il Legnano, la Gallaratese e la Cusiana sono state poi riammesse in Serie C 1936-1937.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937. 
      Ritirato a campionato in corso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
Lo Spezia promosso dopo essersi aggiudicato lo spareggio contro la ex aequo Sanremese.
L'Empoli ritirato dopo 9 giornate, tutte le gare da esso disputate furono annullate. La FIGC gli riconobbe tuttavia le cause di forza maggiore reinserendola in classifica.
La Ventimigliese cessò a fine campionato per cause belliche.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

La gara fu annullata per errore tecnico ma la Sanremese si rifiutò di disputare la ripetizione, perciò lo Spezia fu di conseguenza promosso in Serie B.

Girone D

Aggiornamenti 
 Il 31 luglio 1935 le società Associazione Sportiva Pescara, Fascio Sportivo Savoia e Associazione Sportiva Cosenza, inizialmente declassate nella nuova Prima Divisione regionale, sono state ammesse alla Serie C a completamento organici, in seguito alla radiazione del  (ritirata dal campionato di Serie B 1934-1935) e alla decisione di allargare il campionato di Serie C da 62 a 64 squadre al fine di potenziare il girone D comprendente squadre centromeridionali.
 Successivamente alla compilazione dei calendari (avvenuta il 20 agosto 1935) ma prima della rinuncia della Juventus di Trapani, le società Società Sportiva delle Signe e Sport Club Lucano, che erano state declassate nella nuova Prima Divisione regionale, sono state ammesse alla Serie C a completamento organici, in sostituzione rispettivamente delle rinunciatarie  e .
 Il 18 settembre 1935, pochi giorni prima dell'inizio del campionato ma a Coppa Italia già in pieno svolgimento, il Prato Sport Club, inizialmente declassato nella nuova Prima Divisione regionale, è stata ammessa in Serie C in sostituzione della rinunciataria Sport Club Juventus di Trapani.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1936-1937.
      Retrocesso in Prima Divisione 1936-1937. 
      Ritirata dal campionato. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Prato e la Fermana hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Cagliari e il Pescara hanno rinunciato alla disputa del campionato alla vigilia della prima giornata e non sono state sostituite da altre squadre.
Il Prato fu poi riammesso in Serie C 1936-1937.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Bibliografia

Giornali 
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione-1936, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca comunale centrale di Milano,
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
1935